Podlužany může být:

 Podlužany (okres Bánovce nad Bebravou) – obec na Slovensku
 Podlužany (okres Levice) – obec na Slovensku
 Podlužany (Rožďalovice) – vesnice v Česku, část obce Rožďalovice